Бегак — еврейская фамилия. Известные носители:

 Бегак, Алексей Дмитриевич (1960—2022) — российский художник и телеведущий.
 Бегак, Борис Александрович (1903—1989) — советский литературовед, критик и детский писатель.
 Бегак, Юдель Йохелевич (1820—1900, также известный под криптонимом «Иш Вильна бе-Херсон») — еврейский публицист, филолог, лингвист и толкователь Библии.